Turmharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turmharu (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Turmharu (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar